Herman Frederik Carel ten Kate ist der Name folgender Personen:

* Herman Frederik Carel ten Kate (Maler) (1822–1891), niederländischer Maler 
 Herman Frederik Carel ten Kate (Anthropologe) (1858–1931), niederländischer Anthropologe